Ресенското мюфтийство () е едно от 13-те районни мюфтийства на Ислямската религиозна общност в Северна Македония. Обхваща територията на Горна Преспа и центърът му е в Ресен.

Храмове

Бележки